Tremonti ist der Familienname folgender Personen:

Anna Maria Tremonti, kanadische Journalistin
Giulio Tremonti (* 1947), italienischer Politiker
Mark Tremonti (* 1974), US-amerikanischer Gitarrist der Musikgruppe Alter Bridge

Tremonti bezeichnet:

 Tremonti (Band), US-amerikanische Rockband